СУ-3 (Т-27К, СУ-76К) — опытная самоходная артиллерийская установка на шасси танкетки Т-27, предназначенная для действий в составе разведывательных отрядов и сопровождения конницы.

История разработки 

Разработана в КБ Артакадемии в 1932 году путём установки на шасси серийной танкетки Т-27 модифицированной 76-мм авиационной динамореактивной пушки АПК-4 конструкции Курчевского. Пушка была доработана специально для этого проекта в ОКБ-1 ГАУ (затем в СКБ-1 завода № 8) и получила обозначение ТПК-27. Она устанавливалась вместо штатного пулемета ДТ у правого борта машины (горизонтальный угол наведения 5°, вертикальный от −1° до +5°) и была оснащена полуавтоматическим механизмом перезаряжания (магазин на 4 выстрела, перезаряжание за счет мускульной силы стрелка). Сопло пушки выступало за габариты танка на 335 мм. Двигатель, трансмиссия и ходовая часть танкетки остались без изменений.

Опытный образец самоходной установки был создан на заводе № 7 «Красный Арсенал» и в 1933 году успешно прошёл заводские испытания на полигоне завода №8, было произведено 132 выстрела. Полигонные испытания проходили на полигоне Московских курсов усовершенствования командного состава в Кунцево 25—26 марта 1933 года. При стрельбе выяснилось, что наводка на цель на ходу возможна только поворотом корпуса САУ. Были зафиксированы неоднократные отказы матчасти, на ходу в танкетке ощущалась сильная вибрация.

После устранения конструктивных недостатков 11 июня 1933 были проведены повторные испытания, в ходе которых отказов матчасти зафиксировано не было, а скорострельность увеличилась в два раза (с 6,7 до 12,2 выстрелов в минуту).

Однако войсковые испытания выявили недостаточные баллистические характеристики пушки. Кроме того, резкий звук выстрела и пыль, поднимаемая реактивной струей из сопла, демаскировали машину. Серийное производство было признано нецелесообразным.

Примечания

Литература 

Безоткатные орудия
Военная продукция петербургского завода «Арсенал»
Гусеничная самоходная артиллерия
Неосуществлённые проекты создания советской бронетехники
Противотанковые САУ
Самоходная артиллерия по алфавиту
Самоходная артиллерия СССР